Sibișel a következő romániai, Hunyad megyei települései román neve:
 Ohábasibisel
 Ósebeshely